Исаханов — фамилия; имеет женскую форму Исаханова.
 Исаханов, Берген (1922—1970) — младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Исаханов, Игорь Николаевич (1943—1991) — советский деятель, генеральный директор Киевского производственного объединения «Завод Арсенал».
 См. также 
 Берген Исаханова — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.